James Wadsworth ist der Name folgender Personen:

* James Wadsworth (Politiker, 1730) (1730–1817), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Connecticut)
 James Wadsworth (Politiker, 1819) (1819–1891), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Buffalo
 James Jeremiah Wadsworth (1905–1984), US-amerikanischer Diplomat
 James S. Wadsworth (1807–1864), US-amerikanischer General der Nordstaaten
 James Wolcott Wadsworth (1846–1926), US-amerikanischer Politiker
 James Wolcott Wadsworth junior (1877–1952), US-amerikanischer Politiker